Talbot megye (Georgia)
 Talbot megye (Maryland)